Амаро ( — горький) — травяной ликёр крепостью от 16 до 35 %, один из популярных в Италии дижестивов. Получают путём настаивания алкоголя на различных травах, число которых может исчисляться десятками. В немецкоязычных странах амаро соответствует сладкий  или горький биттер.

Наиболее популярные марки амаро (, , , ) были запущены в промышленное производство во второй половине XIX века. Многие производители утверждают, что амаро изготавливаются по старинному рецепту того или иного монастыря.

Амаро, настоянный на миндале или абрикосовых косточках, называется амаретто ( «горьковатый»). Наиболее мягкие сорта амаро называются вермутом, самый горький амаро — фернет.

Итальянские ликёры
Травяные ликёры
Биттеры